

Мейнор — місто, штат Пенсільванія
 Мейнор — місто, штат Техас
 Мейнор Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсильванія
 Мейнор Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія

Див. також 
 Манор (маєток)